Аглона — топоним в Латвии:
 Аглона — крупное село, административный центр Аглонского края и Аглонской волости.
 Аглона — железнодорожная станция, на линии Резекне I—Даугавпилс.
 Аглонас стация — населённый пункт в Риебинском крае Латвии. Посёлок при станции Аглона.